Turati kan som auktorsförkortning betyda:

 Emilio Turati
 Ernesto Turati
 Gianfranco Turati

Robotskapade auktorsförkortningar